Svenska mästerskapen i längdskidåkning 2000 arrangerades i Östersund.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

Referenser

Webbkällor 
 Svenska Skidförbundet
 Sweski.com 

Sport i Sverige 2000
2000
Sport i Östersund
Längdskidåkningssäsongen 1999/2000